Marilyn Manson — американський рок-гурт, заснований Мериліном Менсоном у м. Форт Лодердейл (штат Флорида) в 1989 р. Відомий своєрідними театралізованими виступами, які заслужили славу винятково скандальних і контроверсійних, а разом з тим стали предметом масового наслідування. На початку 1990-их рок-гурт уже мав світове визнання. Наразі наклад альбомів становить більше 50 млн. проданих копій.

Назва гурту утворена поєднанням імені культового жіночого секс-символу (Мерилін Монро) та прізвища відомого серійного убивці (Чарльз Менсон) — Мерилін Менсон.

Склад 

 Мерилін Менсон — вокал
 Джуан Альдерете — бас-гітара
 Ґіл Шерон — барабани
Концертні учасники
 Пол Вайлі — гітара, програмування, бек-вокал
 Денієл Фокс — клавішні, перкусія

Дискографія

Студійні альбоми 
 Portrait of an American Family (1994)
 Antichrist Superstar (1996)
 Mechanical Animals (1998)
 Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (2000)
 The Golden Age of Grotesque (2003)
 Eat Me, Drink Me (2007)
 The High End of Low (2009)
 Born Villain (2012)
 The Pale Emperor (2015)
 Heaven Upside Down (2017)
 We Are Chaos (2020)

Компіляції 

 Lest We Forget: The Best Of (2004)
 Lost & Found (2008)

Альбоми реміксів 

 Smells Like Children (1995)
 Remix & Repent (1997)

Концертні альбоми 

 The Last Tour on Earth (1999)

Сингли 

 Get Your Gunn (1994)
 Lunchbox (1995)
 Dope Hat (1995)
 Sweet Dreams (Are Made of This) (1995)
 The Beautiful People (1996)
 Tourniquet (1997)
 Antichrist Superstar (1997)
 Man That You Fear (1997)
 Long Hard Road Out of Hell (1997)
 The Dope Show (1998)
 I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me) (1998)
 Rock Is Dead (1999)
 Coma White (1999)
 Astonishing Panorama of the Endtimes (1999)
 Disposable Teens (2000)
 The Fight Song (2001)
 The Nobodies (2001)
 mOBSCENE (2003)
 This Is the New Shit (2003)
 Personal Jesus (2004)
 The Nobodies: 2005 Against All Gods Mix (2005)
 Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) (2007)
 Putting Holes in Happiness (2007)
 We're from America (2009)
 Arma-Goddamn-Motherfuckin-Geddon (2009)
 No Reflection (2012)
 Slo-Mo-Tion (2012)
 Third Day of a Seven Day Binge (2014)
 Deep Six (2014)
 Cupid Carries a Gun (2015)

Відеокліпи 
Born Villain
 Hey, Cruel World...
 Slo-Mo-Tion
 No Reflection
The High End of Low
 Running to the Edge of the World
 Arma-goddamn-motherfuckin-geddon
EAT ME, DRINK ME
 Putting Holes in Happiness
 Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)
Lest We Forget
 Personal Jesus
The Golden Age of Grotesque
 (s)AINT
 This Is the New Shit
 mOBSCENE
Саундтрек до фільму «Недитяче кіно»
 Tainted Love
Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death)
 The Nobodies
 The Fight Song
 Disposable Teens
The Last Tour On Earth
 Astonishing Panorama of Endtimes
Mechanical Animals
 Coma White
 I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)
 Rock Is Dead
 The Dope Show
Саундтрек «Загублене шосе»
 Apple of Sodom
Саундтрек «Спаун»
 Long Hard Road Out of Hell
Antichrist Superstar
 Cryptorchid
 Man That You Fear
 Tourniquet
 The Beautiful People
 Antichrist Superstar
Smells Like Children
 Sweet Dreams (Are Made of This)
Portrait of an American Family
 Dope Hat
 Lunchbox
 Get Your Gunn

Саундтреки 
 «Салем» — Cupid Carries a Gun
 «Геймер» — Sweet Dreams (Are Made of This) (2009)
 «Жах перед Різдвом» — This Is Halloween (2006)
 «Пила 2» — Irresponsible Hate Anthem (Venus Head Trap Mix) (2005)
 House of Wax — Dried Up Tied And Dead To The World (2005)
 Enron: The Smartest Guys in the Room — Sweet Dreams (Are Made Of This)(2005)
 «Клубна манія» — The La La Song (2003)
 «Матриця: Перезавантаження» — This Is The New Shit (2003)
 «Оселя зла» — The Fight Song (Slipknot Remix), Resident Evil Main Title Theme, Seizure Of Power , Reunion , Cleansing (2002)
 «Королева проклятих» — Redeemer (2002)
 «Із пекла» — Nobodies (Wormwood Remix) (2002)
 Not Another Teen Movie — Tainted Love (2001)
 Valentine — Valentine's Day (2001)
 Blairwitch 2 — Suicide Is Painless (2000)
 Celebrity Deathmatch — Highway To Hell (1999)
 «Матриця» — Rock Is Dead (1999)
 Detroit Rock City — Astonishing Panorama Of The Endtimes (1999)
 «Самогубство в коледжі» — Golden Years (1998)
 «Загублене шосе» — Apple of Sodom, I Put Spell On You (1997)
 «Частини тіла» — The Suck For Your Solution (1997)
 «Ніде» — Kiddie Grinder (Remix) (1997)
 «Спаун» — Long Hard Road Out Of The Hell (1997)
 Strange Land — Sweet Tooth (1995)
 Sfw (so fuckin what) — Get Your Gunn (1994)

Тури 

 Masters of Madness Tour (2013)
 Twins of Evil Tour (2012)
 Hey Cruel World... Tour (2012–2013) (Концерт гурту в Києві [Палац Спорту] 20 грудня 2012)
 The High End of Low Tour (2009)
 Rape of the World Tour (2007)
 Against All Gods Tour (2004–2005)
 Grotesk Burlesk Tour (2003–2004)
 Guns, God and Government Tour (2000–2001)
 Rock Is Dead Tour (1998)
 Beautiful Monsters Tour (1999)
 Mechanical Animals Tour (1998–1999)
 Dead to the World Tour (1996–1997)
 Smells Like Children Tour (1995–1996)
 Portrait of an American Family Tour (1994–1995)

Нагороди

Див. також 
 Темна сцена

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 
 Картини
 Онлайн-крамниця 
 MansonWiki 
 Nachtkabarett

Примітки 

Музичні гурти Флориди
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1989
Гурти напрямку Індастріал метал